

Astronomia 
 LDS (Luyten Double Stars)  – uno dei cataloghi Luyten

Politica 
 LDS (, Democrazia Liberale di Slovenia) –  partito politico sloveno

Religione 
 LDS (Latter Days Saints)  – Santi degli Ultimi Giorni, chiesa appartenente al Mormonismo

Sport 
 LDS – antica scuderia di Formula 1

Televisione 
 LDS – abbreviazione della serie televisiva animata Star Trek: Lower Decks

Trasporti 
 LDS (Livello di servizio) – funzione facente parte dell'Ingegneria dei trasporti. 
 LDS – targa automobilistica del circondario di Dahme-Spreewald (Germania)